Jméno Býkovice nese více sídel:
 Býkovice – vesnice v okrese Blansko (k. ú. Býkovice)
 Býkovice (Louňovice pod Blaníkem) – místní část obce Louňovice pod Blaníkem v okrese Benešov (k. ú. Býkovice u Louňovic)
 Býkovice (Struhařov) – místní část obce Struhařov v okrese Benešov (k. ú. Býkovice u Bořeňovic)

Podobné výrazy 
 Býkov
 Býkovec (rozcestník)